Baka, község Szlovákiában, a Nagyszombati kerületben a Dunaszerdahelyi járásban, szlovákul Baka
 Baka, község Szlovákiában, a Nyitrai kerületben a Lévai járásban, szlovákul Devičany
 Baka, egy ókori egyiptomi fáraó neve a IV. dinasztiában

További jelentése: a gyalogos katona modernkori elnevezése.

Hasonló címmel lásd még: Baka-piramis